C – trzecia litera alfabetu łacińskiego, czwarta litera alfabetu polskiego.

C 
 oznaczenie stopni w skali temperatury Celsjusza
 cyfra rzymska oznaczająca liczbę 100 (od łac. centum – "sto")
 cyfra w układzie szesnastkowym symbolizująca wartość dwanaście (także w każdym innym pozycyjnym systemie liczbowym o podstawie większej lub równej 13)
 języki programowania:
 C
 C++
 C--
 C# (lub inaczej C Sharp)
 cyan – kolor cyjanowy, symbol jednej z czterech podstawowych farb CMYK stosowanych w poligrafii
 klasa modeli
 kulomb – jednostka ładunku elektrycznego
 węgiel – symbol chemiczny pierwiastka
 nazwa dźwięku muzycznego
 oznaczenie odcinka szyjnego kręgosłupa lub rdzenia kręgowego
 broń chemiczna – grupa broni masowej zagłady z szeregu ABC (Atomowa, Biologiczna, Chemiczna)
 pojemność cieplna
 pojemność elektryczna
 operator C – w mechanice kwantowej operator zamieniający cząstki na antycząstki
 witamina C
 C. – celownik – przypadek w językoznawstwie

c 
 prędkość światła w próżni (stała fizyczna)
 centy – nazwa przedrostka w układzie SI, odpowiadającego mnożnikowi 10−2, np. centymetr
 center (środkowy) – pozycja w koszykówce
 kwark c
 c lub cz (dosłownie czas) – w sporcie żużlowym zapis w programach meczowych określający spóźnienie się zawodnika na start

Inne 
 © – znak Copyright

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy.